Acıgöl (district), een Turks district in de provincie Nevşehir
 Acıgöl (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Acıgöl